La Route nationale 51 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 51 en Algérie
 Route nationale 51 en Argentine
 Route nationale 51 en Belgique
 Route nationale 51 en Estonie
 Route nationale 51 en France métropolitaine
 Route nationale 51 au Luxembourg
 Route nationale 51 au Viêt Nam

Voir aussi